Lost Lake ist der Name folgender Seen:

in Kanada:
 Lost Lake (Mackenzie), British Columbia
 Lost Lake (Powell River), British Columbia
 Lost Lake (Whistler), British Columbia
 Lost Lake (Ontario)
 Lost Lake (Saskatchewan)
 Lost Lake (Quebec)

in den Vereinigten Staaten:

in Alaska:
 Lost Lake (Anchorage)
 Lost Lake (Attu Island)
 Lost Lake (Beaver)
 Lost Lake (Big Delta)
 Lost Lake (Birches)
 Lost Lake (Chitina)
 Lost Lake (Kenai-Halbinsel)
 Lost Lake (Skagway)

in Massachusetts:
 Lost Lake (Groton)
 Lost Lake (Hampden County)

in Michigan:
 Lost Lake (Clare County) 
 Lost Lake (Presque Isle County) 

in Oregon:
 Lost Lake (Hood River County)
 Lost Lake (Linn County)

in Utah:
 Lost Lake (Wayne County)
 Lost Lake (Wasatch County)
 Lost Lake (Garfield County)
 Lost Lake (Duchesne County)

in Washington:
 Lost Lake (Snohomish County)
 Lost Lake (Mason County)

in Wisconsin:
 Lost Lake (Dodge County)
 Lost Lake (Vilas County) 
 Lost Lake (Oneida County)
 Lost Lake (Minocqua)
 Lost Lake (Hurst)
 Lost Lake (Sugar Camp)
 Lost Lake (Lost Creek)
 Lost Lake (Indian Creek)
 Lost Lake (Marathon County)
 Lost Lake (Polk County)
 Lost Lake (Bayfield County)
 Lost Lake (Shawano County)
 Lost Lake (Florence County)
 Lost Lake (Door County)
 Lost Lake (Marinette County)
 Lost Lake (Iron County)
 Lost Lake (Sherman)
 Lost Lake (Mercer)
 Lost Lake (Burnett County)
 Lost Lake (Jackson)
 Lost Lake (Webb Lake)
 Lost Lake (Rusk)
 Lost Lake (Washburn County)
 Lost Lake (Sawyer County)

in anderen Bundesstaaten:
 Lost Lake (Colorado)
 Lost Lake (Kalifornien)
 Lost Lake (Minnesota)
 Lost Lake (Montana)
 Lost Lake (South Dakota)